Micani steht für:

 Micani (Charcas), Ortschaft in der Provinz Charcas, Departamento Potosí, Bolivien
 Micani (Chuquihuta), Ortschaft im Municipio Chuquihuta, Departamento Potosí, Bolivien
 Kanton Micani, Kanton im Municipio San Pedro de Buena Vista, Departamento Potosí, Bolivien